Загорскис — фамилия.
 Загорскис, Дарюс (род. 1969) — литовский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Загорскис, Роландс (род. 1949) — советский и латвийский актёр театра и кино, основатель Рижского театра-клуба «Гамлет».